El término clon puede referirse a:

 Clon, un individuo o un conjunto de individuos genéticamente idénticos descendientes de un mismo individuo a través de reproducción asexual.
 Clon, un sistema basado en los diseños de otra compañía 
 El clon (O Clone) (2001), telenovela de Rede Globo (Brasil).
 El clon (2010), telenovela de R.T.I./Telemundo - versión de la original brasileña del 2001.
 Guerras Clon en el mundo ficticio de StarWars.

Clones 
 Clones, población de Irlanda.